Izabal – jezioro w północno-wschodniej Gwatemali
 Izabal – departament Gwatemali